Friedrich Kunze ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kunze (Heimatforscher) (Heinrich Friedrich Christian Kunze; 1861–1939), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Sagensammler 
 Friedrich Gotthold Kunze (1807–1876), deutscher Lehrer und Autor
 Friedrich Walter Kunze (1876–??), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer